Mountain es una empresa electrónica española fundada en 2007 dedicada a terminar el ensamblado de sistemas informáticos de alto rendimiento fabricados por otras empresas. Sus productos incluyen ordenadores portátiles y de sobremesa destinados al diseño gráfico, al uso de videojuegos y a tareas multimedia.

Empresas de electrónica de España
Empresas de la Comunidad de Madrid